|-
| 32701 - || 1353 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32702 - || 2028 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32703 - || 2087 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32704 - || 2140 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32705 - || 2157 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32706 - || 2212 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32707 - || 3089 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32708 - || 3160 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32709 - || 3355 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32710 - || 4063 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32711 - || 4132 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32712 - || 4135 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32713 - || 4159 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32714 - || 5008 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32715 - || 5105 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32716 - || 5133 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32717 - || 5155 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32718 - || 1103 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32719 - || 1153 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32720 Simoeisios || 2131 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32721 - || 2335 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32722 - || 3340 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32723 - || 4028 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32724 Woerlitz || 4029 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32725 - || 4057 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32726 Chromios || 4179 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32727 - || 4268 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32728 - || 4517 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32729 || 5179 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 32730 || 1951 RX || 4 septembrie 1951 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 32731 Annaivanovna ||  || 25 iulie 1968 ||  || , Yu. A. Belyaev
|-
| 32732 - ||  || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 32733 - || 1976 SB || 23 septembrie 1976 ||  || 
|-
| 32734 Kryukov || 1978 RM || 1 septembrie 1978 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 32735 - ||  || 27 septembrie 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh
|-
| 32736 - ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || 
|-
| 32737 - ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| 32738 - ||  || 1 noiembrie 1978 || Caussols || 
|-
| 32739 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 32740 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 32741 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 32742 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 32743 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 32744 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 32745 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32746 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32747 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32748 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32749 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32750 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32751 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32752 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32753 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32754 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32755 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32756 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32757 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32758 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32759 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32760 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32761 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32762 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32763 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32764 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32765 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 32766 - ||  || 21 octombrie 1982 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 32767 ||  || 1 septembrie 1983 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 32768 - ||  || 5 septembrie 1983 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 32769 - ||  || 8 ianuarie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 32770 Starchik ||  || 23 decembrie 1984 ||  || 
|-
| 32771 ||  || 6 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 32772 - || 1986 JL || 11 mai 1986 || Caussols || C. Pollas
|-
| 32773 - || 1986 TD || 5 octombrie 1986 || Piwnice || 
|-
| 32774 - || 1986 VZ || 3 noiembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 32775 ||  || 29 noiembrie 1986 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 32776 Nriag ||  || 29 mai 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 32777 - ||  || 21 august 1987 || Kleť || 
|-
| 32778 - ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32779 - ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32780 - ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32781 - ||  || 17 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32782 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 32783 - ||  || 14 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 32784 || 1989 AR || 4 ianuarie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 32785 ||  || 10 februarie 1989 ||  || 
|-
| 32786 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32787 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32788 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32789 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32790 ||  || 23 septembrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 32791 - ||  || 3 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 32792 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32793 ||  || 3 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 32794 - ||  || 30 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 32795 ||  || 21 noiembrie 1989 ||  || 
|-
| 32796 Ehrenfest ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32797 - || 1990 OJ || 18 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 32798 ||  || 29 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 32799 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 32800 - ||  || 17 august 1990 || Palomar || 
|-